Het tennistoernooi Australian Open werd in 2012 bij de mannen  voor de 100e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 16 tot en met 29 januari 2012.

Titelverdediger was Novak Đoković – de als eerste geplaatste Serviër wist zijn titel te prolongeren. In de finale versloeg hij de als tweede geplaatste Spanjaard Rafael Nadal in vijf sets: 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 en 7-5.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Wedstrijden

Laatste acht

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 

Australian Open
ITF-toernooi in 2012